1930 steht für:
 1930, eine Zahl
 1930, Jahr im 20. Jahrhundert
 1930 v. Chr., Jahr im 20. Jahrhundert vor Christus
 1930 (Album), Musikalbum des japanischen Musikers Merzbow